Врховна команда може да се односи на:

 Врховна команда (Кнежевина и Краљевина Србија), војна установа за време рата;
 Врховна команда (Краљевина Југославија), војна установа за време рата.
 Врховна команда (Црна Гора)
 Врховна команда (Јапан)
 Врховна команда Вермахта

Види још 
 Главни ђенералштаб
 Врховни штаб НОВ и ПОЈ